

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Łupice – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Łupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry